Lipowa (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Żywiecki
Lipowa (Silezië), een dorp in deze landgemeente in Polen
Lipowa (powiat Brzeski), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Brzeski
Lipowa (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren